Den Namen Rauheneck tragen folgende Burgen:

 die Burg Rauheneck (Ebern) bei Ebern in Bayern
 die Burgruine Rauheneck bei Baden (nahe Wien) in Niederösterreich